Op Wimbledon 2018 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 juli 2018 in de Londense wijk Wimbledon.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Diede de Groot uit Nederland slaagde erin haar titel te prolongeren. In de finale versloeg zij haar landgenote Aniek van Koot in twee sets. De Groot wist voor de tweede keer Wimbledon op haar naam te schrijven. Het was haar derde grandslamtitel in het enkelspel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema Wimbledon
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2018